

Cinema 
 Breathing (Atmen) – film del 2011 diretto da Karl Markovics

Musica 
 Breathing – singolo di Kate Bush del 1980
 Breathing – singolo dei Lifehouse del 2001
 Breathing – album di Maria Mittet del 2005
 Breathing – singolo di Jason Derulo del 2011
 Breathing – album dei Paatos del 2011